Ștefan Moldovan ist der Name folgender Personen:

* Ștefan Moldovan (Pfarrer) (1813–1900), rumänisch-unierter Dekan von Mediaș und Revolutionär 
 Ștefan Moldovan (Fußballspieler) (1949–2013), rumänischer Fußballspieler